

Presentación previa 
Andrej Martin y Hans Podlipnik eran ellos defensores del título, decidieron defender el título por separdos.

Sander Arends y Tristan-Samuel Weissborn ganaron el título tras derrotar en la final Lukáš Dlouhý y Hans Podlipnik.

Cabeza de serie

  Tomasz Bednarek /  Andrej Martin ''(Semifinales)
 ''' Sander Arends /  Tristan-Samuel Weissborn (Campeones)

<ol start=3>
  Adam Majchrowicz /  Mark Vervoort ''(Primera ronda)
  Lukáš Dlouhý /  Hans Podlipnik ''(Finalistas)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Ostrava 2016